

Sigle 
 Differential thermal analysis – analisi termica differenziale, tecnica d'analisi da laboratorio 
 DownThemAll – download accelerator disponibile come plugin per Firefox

Codici 
 DTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Delta (Stati Uniti)
 dta – codice ISO 639-3 della lingua daur